Мајапан има више значења:

 Мајапан (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Мајапан (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Мајапан (Мајапан, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику